

Persone 
 Andrea Tarozzi (n. 1973) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.
 Bianca Tarozzi (n. 1941) – poetessa e scrittrice italiana.
 Giuseppe Tarozzi (1866-1958) – filosofo e docente universitario italiano
 Giuseppe Tarozzi (m. 1945) – presbitero italiano ucciso nel dopoguerra in Emilia.
 Leonildo Tarozzi (1895-1980) – politico e giornalista italiano.

Pagine correlate 
 Giuseppe Tarozzi

en:Tarozzi